Calibano – nome di un satellite naturale minore del pianeta Urano
 Calibano – personaggio nella commedia La tempesta di William Shakespeare
 Calibano – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Il Calibano – pseudonimo utilizzato da Piergiorgio Welby in un blog da lui curato nel sito dell'Associazione Luca Coscioni

Altro
 Il Calibano di Asimov – romanzo di fantascienza di Roger MacBride Allen